Alfonso Cigala Fulgosi (1884-1943) – generale italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria.
 Barnaba Cigala Casero (XVI sec.) – poeta e politico italiano
 Giuseppe Cigala Fulgosi (1910-1977) – militare italiano
 Lanfranco Cigala, o Cicala (XIII sec.) – trovatore, giurista e diplomatico italiano, al servizio della Repubblica di Genova
 Scipione cigala, o Cicala (n. 1545/1552- m. 1605) – corsaro, condottiero e navigatore ottomano di origine genovese

Pagine correlate 
 Cicala (disambigua)